Sheller peut désigner :
 William Sheller (né en 1946), auteur-compositeur-interprète français ;
 Clara Sheller, série télévisée française.

Voir aussi
 Johann Gerhard Scheller
 Max Scheler